Флаг Дубо́вского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2007 года решением Дубовской районной думы № 24/150 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4598.

Описание 
«Флаг Дубовского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, воспроизводящее композицию герба в синем и жёлтом цветах. Ниже основания ствола дерева проходит жёлтая разделительная полоса. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Синий цвет полотнища символизирует реку Волга.

Дерево — дуб с золотой (жёлтой) кроной, листья которого собраны в созвездия — гласно говорит о названии района.

Жёлтая разделительная полоса (пояс), расположенная ниже основания дуба, символизирует переволоку Волга — Дон — Волга.

Струги с носовыми орудиями символизируют охрану грузов, перевозимых по переволоке.

См. также 
 Дуб-патриарх (Дубовка)

Примечания 

Флаги с изображением дуба
Флаги с изображением корабля